Seznam divizij z zaporedno številko 73.

Seznam 
 Pehotne
 73. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Zračne
 73. težkobombniška zračna divizija (Ukrajina)

Glej tudi